Amictus kan syfta på:

 Amictus – ett tillbehör till den liturgiska klädnaden alba, se halslin
 Amictus (djur) – ett insektssläkte